Бориды кобальта — бинарные неорганические соединения металла кобальта и бора,
серые кристаллы.

Литература 
 
 
 
 

кобальта
Соединения кобальта